Das Brisbane International 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Brisbane.
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 31. Dezember 2010 bis zum 9. Januar 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Petra Kvitová und Andrea Petković, das Kvitová in zwei Sätzen gewann.
Im Doppel gewann die Paarung Alissa Kleibanowa / Anastassija Pawljutschenkowa
in zwei Sätzen gegen Klaudia Jans / Alicja Rosolska.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Brisbane